Eötvös József Collegium, 1895-ben Eötvös Loránd által alapított egyetemi kollégium Budapesten
 Eötvös Loránd Kollégium, 1931-ben Bay Zoltán és Náray-Szabó István által alapított egyetemi kollégium Szegeden